Выборы в Европейский парламент в Бельгии прошли 25 мая 2014 года одновременно с парламентскими выборами. На выборах избран 21 депутат Европарламента восьмого созыва от Бельгии.

Распределение депутатов 
Бельгийская делегация была уменьшена с 22 до 21 депутата, что связано с вхождением в Европейский союз Хорватии, так как в результате подписания Лиссабонского договора в 2009 году общее количество мест Европарламента ограничено 751 депутатом. Фламандский избирательный округ потерял одного депутата.

Делегация Бельгии избирается от 3 избирательных округов: 12 делегатов от фламандского округа, 8 — от франкоязычного и 1 делегат от германоязычного. В Брюсселе избиратели могут голосовать либо за фламандскую, либо за франкоязычную делегацию.

Кроме того, на территории Бельгии голосуют по польским и итальянским избирательным округам.

Результаты 

| style="text-align:center;" colspan="11" | 
|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="1" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Европейская партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Главный кандидат
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Сообщество
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Новый фламандский альянс
| style="text-align:left;" | Европейский свободный альянс
| style="text-align:left;" | Иоанн ван Оверлехт
| style="text-align:left;" | Фламандское
| 1 123 027
| 16,85
| 10,73  
| 26,67
| 3 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Фламандские либералы и демократы (OPEN VLD)
| style="text-align:left;" | АЛДЕ
| style="text-align:left;" | Гуй Верхоштадт
| style="text-align:left;" | Фламандское
| 858 872	 
| 12,89
| 0,14 
| 20,40
| 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Фламандские христианские демократы
| style="text-align:left;" | ЕНП
| style="text-align:left;" | Марианна Тиссен
| style="text-align:left;" | Фламандское
| 840 594
| 12,61
| 1,81 
| 23,26 
| 1 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Соцпартия Валлонии
| style="text-align:left;" | ПЕС
| style="text-align:left;" | Мари Арена
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 713 375
| 10,70
| 0,18 
| 29,28
| 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Реформистское движение
| style="text-align:left;" | АЛДЕ
| style="text-align:left;" | Луи Мишель
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 660 118
| 9,90
| 0,16 
| 27,10
| 1 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Другая Соцпартия
| style="text-align:left;" | ПЕС
| style="text-align:left;" | Катрин Ван Ремпт
| style="text-align:left;" | Фламандское
| 555 008
| 8,33
| 0,12 
| 13,18 
| 1 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Грин
| style="text-align:left;" | Европейские зеленые
| style="text-align:left;" | Бар Стас
| style="text-align:left;" | Фламандское
| 447 449
| 6,69
| 1,79 
| 10,62
| 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Фламандские интересы
| style="text-align:left;" | -
| style="text-align:left;" | Жерольф Анеманс
| style="text-align:left;" | Фламандское
| 284 891
| 4,26
| 5,59 
| 6,76
| 1 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Эколо
| style="text-align:left;" | Европейские зеленые
| style="text-align:left;" | Филипп Ламбертс
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 284 656
| 4,27
| 4,28  
| 11,69
| 1  
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Гуманистический демократический центр
| style="text-align:left;" | ЕНП
| style="text-align:left;" | Клавдия Ролин
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 276 879
| 4,15
| 0,83 
| 11,37
| 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | ХСП
| style="text-align:left;" | ЕНП
| style="text-align:left;" | Паскаль Аримонт
| style="text-align:left;" | Немецкое
| 11 739
| 0,18
| 0,01 
| 30,36
| 0 

|- style="text-align:right;border-top:2px solid gray;"
| style="text-align:left;" | Рабочая партия
| style="text-align:left;" | Нет
| style="text-align:left;" | Тим Жо, Ариэль Деконе
| style="text-align:left;" | ФламандскоеВаллонское
| 234 718101 246133 472
| 3,511,512,00
| 2,46 0,90 1,56 
| N/A2,405,48
| 0 0 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Народная партия
| style="text-align:left;" | Нет
| style="text-align:left;" | Люк Труллеманс
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 145 538
| 2,18
| нов.
| 5,97
| 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Франкофоны
| style="text-align:left;" | Нет
| style="text-align:left;" | Кристина Котеню
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 82 631
| 1,24
| нов.
| 3,39
| 0 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" | Бельгийский дебют
| style="text-align:left;" | Нет
| style="text-align:left;" | Абдесалем Лагмих
| style="text-align:left;" | Валлонское
| 72 639	 	
| 1,09
| нов.
| 2,98
| 0 
|- style="text-align:right;"
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2014)
 Парламентские выборы в Бельгии (2014)

Примечания 

Выборы в Бельгии
2014 год в Бельгии
Бельгия